Ка́дры: многозначный термин, множественное число от «Кадр».

Значения 
 Кадры (штат, персонал) — совокупность всех работников предприятия, занятых трудовой деятельностью, а также состоящих на балансе (входящих в штатный состав); совокупность трудовых ресурсов, которые находятся в распоряжении предприятия.
 Кадры — просторечное название кадровой службы (также: отдел кадров предприятия).

В культуре 
 Кадры () — американская кинокомедия 2013 года режиссёра Шона Леви; в главных ролях Винс Вон и Оуэн Уилсон.
 «Кадры инаугурации президента Мак-Кинли» — немой короткометражный документальный фильм режиссёра Томаса Эдисона.
 «Кадры решают всё» —  фраза И. В. Сталина, сказанная им 4 мая 1935 года во время доклада о положении дел в СССР; получила широкое распространение, став крылатой фразой.

См. также 
 Коллизия кадров

Примечания